Шенн () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Брейден Шенн (1991) — канадський хокеїст.
 Люк Шенн (1989) — канадський хокеїст.

Англійські прізвища